John Connor – postać fikcyjna z serii filmów Terminator
 John Connor (1893–1977) – irlandzki lekkoatleta
 John Connor (ur. 1946) – brytyjski pisarz